Bálint Ferenc (1887–1973) állatorvos
 Bálint Ferenc (1924) fafaragó népművész
 Bálint Ferenc (1944) erdélyi magyar labdarúgó, csatár
 Bálint Ferenc (1951) Szentgyörgyi István-díjas, erdélyi magyar színjátszó
 Bálint Ferenc (1960) erdélyi magyar grafikus, képzőművész
 Bálint Ferenc (1982) történész
 Bálint Ferenc (1980) erdélyi magyar humorista

Hasonló névvel 
 Bálint Benczédi Ferenc (1952) a Magyar Unitárius Egyház püspöke